M.ATDR est une abréviation et désigne : 

 Le titre universitaire de maître en aménagement du territoire et développement régional.
 Le diplôme universitaire de deuxième cycle Maîtrise en aménagement du territoire et développement régional.

Sigle de 5 caractères